Unwritten Law — американская рок-группа, образованная в 1990 году в Пауэй, Калифорния (пригород Сан-Диего). Они выпустили шесть студийных альбомов и объездили весь мир, включая выступления на Warped Tour. Они запоминаются синглами Seein' Red и Save Me (Wake Up Call), оба из которых вошли в американских чартах модерн-рока в топ 5, а также песней The Celebration Song из игры Need for Speed: Underground 2.  Их последний выпущенный альбом, The Hum, вышел 29 июля 2022 года.

История группы

Формирование и ранние годы (1990—1996) 
Unwritten Law основана в 1990 году барабанщиком Wade Youman, для создания группы он взял кредит. В первый состав с ним входил вокалист Chris Mussey, гитарист Matt Rathje и басист Craig Winters. Команда постоянно менялась, пока окончательно не собралась в состав из Scott Russo на вокале, Steve Morris и Rob Brewer на гитарах и John Bell на басу. Они выпустили свой первый кассетный демо в 1992 году, с последующим 7" виниловым синглом Blurr в 1993 году. Группа быстро зарекомендовала себя на плодородной сцене начала 90-х, в которую так же входили такие группы, как Blink-182, Buck-O-Nine, Sprung Monkey, One by One, Drive Like Jehu и Rocket from the Crypt. В 1994 году группа записала свой первый альбом Blue Room, который был выпущен местным лейблом Red Eye. Звучание быстро развивающегося панк-рока дало им возможность строить свою репутацию, играя на местных шоу, также в Сан-Диего и его окрестностях. Такие песни, как «CPK», «Shallow» и «Suzanne», станут любимцами местных фанатов и останутся в их живом сете на долгие годы.

Работа с крупными лейблами (1996—1999) 
Альбом Blue Room привлек внимание Epic Records, и группа подписала контракт, переиздав Blue Room на следующий год. Их второй альбом, Oz Factor, был выпущен в 1996 году. Песни «Denied» и «Superman» получили ротацию на нескольких южных рок-радиостанциях Калифорнии и были выпущены в качестве синглов. В следующем году группа гастролировала по США с такими группами, как Blink-182 и Pennywise. К 1997 году Unwritten Law подписала контракт с Interscope Records и басист Джон Белл покинул группу. Басист Мика Альбао присоединился к ним в Сиэтле для записи одноименного альбома Unwritten Law, который был выпущен в 1998 году. Синглы "Lonesome, " "Cailin, " и «Teenage Suicide» стали незначительными хитами на рок-радиостанциях. Pat «PK» Kim, бывший басист Sprung Monkey, присоединился в качестве постоянного басиста, и группа отправилась в Warped Tour по Северной Америке, Европе и Австралии. В Австралию группа еще возвращалась, записывала эксклюзивные концерты и выпускала синглы для этой страны.

Популярность (2000—2005) 
В 29 января 2002 года выходит Elva, группа потратила немало времени для записи альбома. Группа немного отошла от панк-рока в сторону более хард-рокового звучания. Первый сингл «Up All Night», стал довольно популярным, но основной успех группе принес следующий сингл и сопровождающее его видео «Seein' Red», песня заняла первое место в US modern rock charts. В конец финального трека «Evolution», включено голосовое сообщение, оставленное для Скота Руссо от вокалиста и гитариста Blink-182, Тома Де Лонга, друга, выросшего с ними в одном городе. В поддержку альбома они гастролировали с такими группами, как The Used и Sum 41. Группа была приглашена на телеканал VH1 в эпизод с живой акустической музыкой Music in High Places, приглашение произошло случайно, так как канал хотел привлечь Jimmy Eat World, но менеджер по ошибке связался с Unwritten Law. Группа записал ряд акустических выступлений в разных районах Yellowstone National Park. Подготовленная запись должна была выйти в вид альбома, но контракт с Interscope заканчивался, и компания отказалась его выпускать. Группа заключает контракт с Lava Records и выпускают акустический альбом Music in High Places, так же выходит и DVD Live in Yellowstone. Песня «Rest Of My Live» получает ротации на радиостанции по всей стране. Песня «Celebration Song» попадает в саундтреки к Need For Speed: Underground 2 и MX vs ATV Unleashed. Вскоре после выхода Music in High Places группу покидает её основатель Wade Youman из-за личных и профессиональных проблем. Сразу же он устраивается в The Rattlesnake Aces. В записи следующего альбома Here’s to the Mourning в студии группе помогают Adrian Young из No Doubt и Tony Palermo из Pulley. Palermo влился в коллектив, и группа взяла его в качестве постоянного барабанщика. Большая часть песен была написана в соавторстве Скотом Руссо и Aimee Allen, певицей и автором песен, в ходе записи альбома у них завязались романтические отношения, и они даже сделали свой сайд-проект Scott & Aimee. Allen и Linda Perry способствовали написанию главного сингла альбома «Save Me (Wake Up Call)», который достиг 5 места в чартах модерн-рока, следующим синглом была песня «She Says». Альбом вышел 1 февраля 2005, в целом альбом достиг #51 в чарте Billboard 200, став самым высокопоставленным альбомом в карьере группы. Через месяц после выхода альбома группу покидает гитарист Rob Brewer, он был единогласно уволен из-за драки на сцене с Russo. Группа решила не искать ему замену, и Russo взял в руки гитару, группа отправилась в тур по США и другим местам международного уровня.

The Hit List, Swan (2006—2011) 
Большую часть 2006 года Unwritten Law провели в студии в подготовке альбома лучших песен The Hit List, который вышел в свет 2 января 2007 года, альбом включил в себя 20 треков, 3 песни с альбома Here’s to the Mourning остались прежними, 14 песен были перезаписаны текущим составом, учитывая изменения в ходе многократных исполнений вживую, добавили 2 новые песни «Shoulda Known Better» и «Welcome to Oblivion.» В записи альбома так же принял участие хип-хоп исполнитель Mickey Avalon на бэк-вокале в «Shoulda Known Better» и на главном вокале в «Shoulda Known Better (Mickey Avalon Version)». Ударные партии для «Celebration Song» записал Adrian Young из No Doubt. 3 января 2007 группа выступила на шоу Jay Leno с «Shoulda Known Better». В июле группа отправилась в тур по Северной Америке в поддержку The Hit List с Scott & Aimee, половину тура на ударных отыграл Dylan Howard, так как у Palemo собиралась рожать жена. Также в течение 2007 года Palemo выступал в качестве временного барабанщика у Papa Roach, в марте 2008 года он стал их постоянным участником. Между тем Unwritten Law записывает живой концерт DVD в Key Club в Голливуде в марте 2008, 30 сентября 2008 DVD и CD Live and Lawless выпускает лейбл Suburban Noize Records. DVD включает в себя 22 песни, а CD 17. Шестой студийный альбом SWAN так же был издан Suburban Noize Records 29 марта 2011 года. Обложку альбома они предоставили сделать фанатам. Первый сингл был выпущен на MySpace «Starships and Apocalypse» 24 января 2011. Летом 2011 группа присоединилась к Warped Tour. Гитарист Steve Morris и басист Pat Kim покинули группу в конце тура в поддержку альбома в связи с дракой между Russo и Morris. На их место пришли Derik Envy из Red Light Sky и Kevin Besignano из Bullets and Octane.

Седьмой студийный альбом (2013-настоящее время) 
В 2013 году основатель и барабанщик Wade Youman возвращается в группу после примирения с Scott Russo. После чего состав группы снова меняется: приходят Johnny Grill (младший брат Russo) и Chris Lewis (Fenix TX), и группа приступает к работе над акустическим альбомом и ездит в туры. Работа над альбомом сильно затянулась в связи с занятостью Russo, и группа обещала, что альбом выйдет в 2016 году на новом лейбле. Акустический альбом-компиляция «Acoustic» вышел на лейбле Cyber Track Records 1 апреля 2016 года.

Дискография

Студийные альбомы 
 1994 — Blue Room
 1996 — Oz Factor
 1998 — Unwritten Law
 2002 — Elva
 2005 — Here’s to the Mourning
 2011 — SWAN
 2022 — The Hum

 Живые записи 
 2003 - Music in High Places 2008 - Live and Lawless''

Ссылки 
 
 
 http://www.altpress.com/ 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Группы альтернативного рока США
Поп-панк-группы из Калифорнии
Исполнители Interscope Records